Vladimír Valenta může být:

 Vladimír Valenta (fotbalista) (* 1965) – český fotbalový útočník
 Vladimír Valenta (herec) (1923–2001) – český herec, scenárista, dramaturg a novinář, později působící v Kanadě
 Vladimír Valenta (hygienik) (* 1958) – český lékař, hygienik
 Vladimír Valenta (závodník) (1920–1977) – český výtvarník a automobilový závodník a konstruktér
 Vladimír Valenta – fiktivní postava ze seriálu První republika, postavu ztvárnil Ján Koleník